Волчьи Ямы — название населённых пунктов.

Россия 
 Волчьи Ямы — посёлок в Хвастовичском районе Калужской области.
 Волчьи Ямы — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Волчьи Ямы — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Волчьи Ямы — деревня в Псковском районе Псковской области.